Audytor – biegły rewident
 Audytor – sędzia wojskowy
 Audytor – sędzia kościelny
 Audytor energetyczny
 Audytor efektywności energetycznej